

Toponimi della Repubblica Ceca
Leština, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Leština, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Leština u Světlé, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Persone
Martin Leština, calciatore ceco